Oudeschans kan verwijzen naar:

Oudeschans (Amsterdam), een gracht in Amsterdam
Oudeschans (Westerwolde), een dorp en voormalige vesting in de Groningse gemeente Westerwolde
Oude Schans (Bommelerwaard), natuurgebied in Bommelerwaard